Azálea, latin eredetű női név.
azálea, Rhododendron simsii növényfaj, a rododendron nemzetségbe tartozó virágzó szobanövény.
Azalea, település az USA Oregon államában.